Droschkau steht für:

 Droschkau, Dorf im Powiat Kłodzki in der Wojewodschaft Niederschlesien in Polen, siehe Droszków (Kłodzko)
 Droschkau, Ortschaft der Landgemeinde Rychtal im Powiat Kępiński der Woiwodschaft Großpolen in Polen, siehe Drożki